Představení může být :

 umělecká nebo i artistická produkce – např. koncert, divadelní představení, premiéra filmu, estráda, operní představení, cirkusová show apod.
 společenská činnost obvyklá při vzájemném představování se doposud neznámých lidí – vzájemné představení
 množné číslo od slova představený

Externí odkazy